Bundesliga 2014/2015 była 52. sezonem niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem "każdy z każdym". Tytuł mistrzowski trzeci raz z rzędu obronił , który po rozegraniu trzydziestu kolejek spotkań miał wystarczającą przewagę nad kolejnym rywalem z tabeli.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=8|

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką jest miejsce w Bundeslidze w przyszłym sezonie, grają 16. drużyna Bundesligi, Hamburger SV oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, Karlsruher SC. Zwycięzca dwumeczu,  utrzymał się w Bundeslidze.

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: kicker.de , eurofutbol.pl

Najlepsi asystenci 

Źródło: kicker.de

Hattricki

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Niemczech
2015 w Niemczech